Norrören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrören, Korsholm, Österbotten, 
 Norrören, Nagu, Åboland, 
 Norrören (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Norrören (vid Örö, Kimitoön), Åboland,

Se även
Norröra
Norrörarna

Robotskapade Finlandförgreningar